El término Raiden o Rayden puede referirse a:

• El nombre rayden  /reyden se caracteriza principalmente por significar "regalo de dios inesperado" 

 El dios Raijin, el dios de los truenos y rayos según la mitología japonesa.
 Raiden, el videojuego matamarcianos.
 Raiden, un personaje de origen divino, de la serie de videojuegos Mortal Kombat.
 Raiden, protagonista del videojuego Metal Gear Solid 2 : Sons Of Liberty.
 Rayden, un Mc español que forma parte del grupo A3Bandas.